Villy (Ardennes)
 Villy (Yonne)
ook:
Villy-Bocage,  Calvados 
Villy-en-Auxois,  Côte-d'Or
Villy-en-Trodes, Aube 
Villy-le-Bois, Aube 
Villy-le-Bouveret,  Haute-Savoie
Villy-le-Maréchal, Aube 
Villy-le-Moutier,  Côte-d'Or
Villy-le-Pelloux,  Haute-Savoie
Villy-lez-Falaise,  Calvados 
Villy-sur-Yères,  Seine-Maritime